De Shanghai Masters 2010 is het eerste rankingtoernooi van het seizoen 2010-2011, het vindt plaats van 6 tot en met 12 september 2010. Er wordt gespeeld in Shanghai, China.

Titelverdediger Ronnie O'Sullivan is traditioneel als eerst geplaatst, wereldkampioen Robertson als tweede. John Higgins is hangende het onderzoek inzake het omkoopschandaal niet gerechtigd te spelen. Jamie Cope hoeft hierdoor geen voorronde te spelen. In de eerste kwalificatieronde werd het 'gat' van Higgins opgevuld door de aangewezen reserve Liu Song. Als in voorgaande edities is er ook weer een wildcardronde voor acht aangewezen spelers. De acht laagst gerankte spelers moeten in deze 'tussenronde' hun plaats in het hoofdtoernooi veiligstellen.

Prijzengeld
Winnaar: £60,000
Runner-Up: £30,000
Laatste 4: £15,000
Laatste 8: £8,000
Laatste 16: £5,925
Laatste 32: £4,000
Laatste 48: £2,200
Laatste 64: £1,500
kwalificatie high break: £400 (Liam Highfield, 138)
Eindronde high break: £2,000
Total: £325,000

Loting 
Het speelschema zoals gepubliceerd door WPBSAPDF

Wildcardronde 
De acht laagst gerankte, gekwalificeerde spelers spelen in deze tussenronde tegen nog niet bekende tegenstanders.
 Best of 9 (Frames)
 WC1: Jamie Burnett,  5-2 Tian Pengfei, 
 WC2: Andrew Higginson,  5-2 Rozui Maimaiti, 
 WC3: Ken Doherty,  5-4 Mohammed Sajjad, 
 WC4: Robert Milkins,  3-5 Jin Long, 
 WC5: Dave Harold,  5-1 Passakorn Suwannawat, 
 WC6: Mike Dunn,  1-5 Mei Xiwen, 
 WC7: Martin Gould,  5-3 Li Hang, 
 WC8: Joe Delaney,  5-1 Li Yan,

Hoofdtoernooi

Finale

Referenties

Snooker in 2010
Sportevenement in Shanghai
Snooker in China